Dragon (von lateinisch draco „Drache“) steht für:
 Dragon – Die Bruce Lee Story, amerikanischer Martial-Arts-Film von Rob Cohen (1993)
 Dragon – Söhne von Atlantis, deutsche Fantasy-Heftromanserie (1973–1975)
 Dragon – Love Is a Scary Tale, russischer Fantasyfilm (2015)
 Dragon Records, schwedisches Jazz-Label (ab 1975)
 Dragon (australische Band), eine australische Rockband
 Dragon (polnische Band), eine polnische Thrash- und Death-Metal-Band
 Dragon (Magazin), amerikanisches Rollenspielmagazin (1976–2007)
 Dragon (Fluss), Halbinsel Kap Anamur, Türkei
 veraltet für die Pflanzenart Estragon
 Das Astronomische Objekt The Dragon (Astronomisches Objekt)
 Dragon Beach, Strand der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Dragon Cove, Bucht der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

technisch:
 Dragon (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Dragon Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1906–1908)
 Dragon Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1920–1921)
 Dragon Motor Cars, US-amerikanischer Automobilhersteller (seit 2001)
 Dragon (Rakete), französische Feststoffrakete für Höhenforschung
 Dragon (Raumschiff), von SpaceX entwickeltes Raumschiff
 Dragon 2, dessen Nachfolger
 Dragon 32 und Dragon 64, Heimcomputer (1980er)
 Dragon Data, ehemalige walisischer Hersteller von Homecomputern (1982–1984)
 Dragon NaturallySpeaking, Spracherkennungs-Software
 Newag Dragon, Elektrolokomotive für den Personen- und schweren Güterverkehr
 HMS Dragon, verschiedene britische Kriegsschiffe
 M47 Dragon, amerikanische Panzerabwehrlenkwaffe
 De Havilland DH.84 Dragon, britisches Transportflugzeug
 Douglas B-23 Dragon, US-amerikanischer Bomber
 North American XB-21 Dragon, US-amerikanischer Höhenbomber-Prototyp
 The Dragon (Ocean Park), eine Achterbahn im Ocean Park Hongkong
 Nakamichi Dragon, japanisches Kassettendeck der 1980er, siehe Nakamichi #Pionier in der Kassettendeck-Technologie

esoterisch:
 Dragon ist ein Dämon in der Lehre des Engelwerkes

Dragon  ist der Name folgender Orte:
 Dragon (Mississippi), USA
 Dragon (Utah), USA

Dragon  ist der Name folgender Personen:
 Drag-On alias Melvin Smalls (* 1979), US-amerikanischer Rapper
 Don Wilson, Spitzname The Dragon (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler und Kickboxer
 Carmen Dragon (1914–1984), amerikanischer Filmkomponist
 Domenico Dragonetti, genannt il Drago (1763–1846), venezianischer Kontrabassist und Komponist
 Friedrich Dragon (1929–2023), österreichischer Journalist und Chefredakteur
 Ray Dragon (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Modeschöpfer
 Shlomo Dragon (1922–2001), polnischer Überlebender des Sonderkommandos des KZ Auschwitz-Birkenau

Siehe auch:

 The Dragons Back, Gebirgskamm der Shackleton Range im Coatsland, Antarktika
 Dragons Lair Névé, Firnfeld der Hays Mountains in der Ross Dependency, Antarktika
 Dragons Teeth, Rifffelsen nordöstlich der Astrolabe-Insel, Antarktis
 Dragone
 Dragoni (Familiennamen)
 Dragoun (Familiennamen)
 Drache (Begriffsklärung)